

Критерії включення до списку 
 Тварина має бути включеною до Список динозаврів.
 Викопні рештки мають бути знайдені в Європі

Список динозаврів Європи 

{| class="sortable wikitable"
! Назва !! Період !! Характер харчування !! Примітки
|-
| Acanthopholis || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Aepisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Agnosphitys || Тріас|| (не відомо) || Можливо, це — не динозавр; див. відповідну сторінку
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Agrosaurus || Тріас|| травоїдний/всеїдний || —
|-
| Ajkaceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Allosaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Alocodon || Юра|| (не відомо) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Altispinax || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ampelosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Angloposeidon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Anoplosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Aragosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Arcovenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Archaeopteryx || Юра|| хижак|| Можливо, це — птах
|-
| Arenysaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Aristosuchus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Asylosaurus || Тріас|| травоїдний/всеїдний || —
|-
| Atsinganosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Aviatyrannis || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Avipes || Тріас|| (не відомо) || —
|-
| Balaur || Крейда|| хижак|| —
|-
| Barilium || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Baryonyx || Крейда|| хижак|| —
|-
| Becklespinax || Крейда|| хижак|| —
|-
| Betasuchus || Крейда|| хижак(?) || —
|-
| Bihariosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Blasisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bothriospondylus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Bradycneme || Крейда|| (не відомо) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Calamosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Calamospondylus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Callovosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Camarillasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Camelotia || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Canardia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Cardiodon || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Ceratosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Cetiosauriscus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Cetiosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Chondrosteosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Compsognathus || Юра|| хижак|| —
|-
| Concavenator || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Craspedodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Craterosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Cruxicheiros || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Cryptosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Cumnoria || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Dacentrurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Darwinsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Delapparentia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Demandasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Dinheirosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Dinodocus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Dolichosuchus || Тріас|| (не відомо) || —
|-
| Draconyx || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Dracopelta || юра/крейда || травоїдний|| —
|-
| Dromaeosauroides || Крейда|| хижак|| —
|-
| Dubreuillosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Duriatitan || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Duriavenator || Юра|| хижак|| —
|-
| Echinodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Efraasia || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Elopteryx || Крейда|| хижак|| —
|-
| Emausaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Eotyrannus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Eousdryosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Erectopus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Eucamerotus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Eucercosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Euronychodon || Крейда|| хижак|| —
|-
| Europasaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Europelta || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Eustreptospondylus || Юра|| хижак|| —
|-
| Galveosaurus || Юра/крейда|| травоїдний|| —
|-
| Genusaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Gideonmantellia || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Gigantosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Halticosaurus || Тріас|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Heptasteornis || Крейда|| хижак|| —
|-
| Histriasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hungarosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Huxleysaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hylaeosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hypselosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hypselospinus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Hypsilophodon || Крейда|| herbivore/omnivore || —
|-
| Iguanodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Iliosuchus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ischyrosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Iuticosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Juratyrant || Юра|| хижак|| —
|-
| Juravenator || Юра|| хижак|| —
|-
| Koutalisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Kukufeldia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Lexovisaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Liassaurus || Юра|| (не відомо) || —
|-
| Liliensternus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Lirainosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Lophostropheus || Тріас/Юра|| хижак|| —
|-
| Loricatosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Losillasaurus || Юра/крейда|| травоїдний|| —
|-
| Lourinhanosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Lourinhasaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Lusitanosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Lusotitan || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Macrurosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Magnosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Magyarosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mantellisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mantellodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Megalosaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Merosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Metriacanthosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Miragaia || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Mochlodon || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Morinosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Neosodon || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Neovenator || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Newtonsaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Normanniasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Nuthetes || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ohmdenosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Oplosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe"
| Ornithodesmus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ornithopsis || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Orthomerus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Owenodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Paludititan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pantydraco || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Pararhabdodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pelecanimimus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Pelorosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Phyllodon || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Piveteausaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Proplanicoxa || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Plateosaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Pneumatoraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Poekilopleuron || Юра|| хижак|| —
|-
| Polacanthus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Ponerosteus || Крейда|| (не відомо) || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Priodontognathus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Proa || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Proceratosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Procompsognathus || Тріас|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Pterospondylus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Pyroraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Regnosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Rhabdodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ruehleia || Тріас|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe"
| Rutellum || Юра|| травоїдний|| Nomen oblitum
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Saltriosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Sarcolestes || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Sarcosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Scelidosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Scipionyx || Крейда|| хижак|| —
|-
| Sciurumimus || Юра|| хижак|| —
|-
| Sellacoxa || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Stegosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Stenopelix || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Streptospondylus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Struthiosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Suchosaurus || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Tarascosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Tastavinsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Taveirosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Teinurosaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Telmatosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tethyshadros || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Thecocoelurus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Thecodontosaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Thecospondylus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Torvosaurus || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Trimucrodon || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Turiasaurus || Юра/Крейда || травоїдний|| —
|-
| Valdoraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Valdosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Variraptor || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Velocipes || Тріас|| (не відомо) || Можливо, це — не динозавр; див. відповідну сторінку
|-
| Xenoposeidon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Yaverlandia || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Zalmoxes || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zby || Юра|| травоїдний|| —
|}

Позначення

Часова шкала 
Час існування динозаврів, перелічених у таблиці вище. Час виміряється у млн років тому; вздовж x-осі.

Виноски 

Динозаври Європи
Списки динозаврів за континентами
Список фауни Європи